Mező László (1939) gordonkaművész
 Mező László (1956) hivatásos katona, sportújságíró